Justi är ett efternamn, som burit av bland andra:

 Carl Justi (1832–1912), tysk filosof och konsthistoriker
 Eduard Justi (1904–1986), tysk fysiker
 Ferdinand Justi (1837–1907), tysk orientalist
 Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717–1771), tysk politisk och ekonomisk tänkare
 Karl Justi (1873–1949), tysk läkare
 Karl Wilhelm Justi (1767–1846), tysk filosof och teolog
 Ludwig Justi (1876–1957), tysk konsthistoriker och museiman